Kàrpovka (Карповка en rus) - és un poble de la província de Penza, a Rússia, que el 2007 tenia 694 habitants.

Referències 

Pobles de la província de Penza